Sabbioncello (penisola) – una penisola della costa dalmata della Croazia
Sabbioncello (comune) – il capoluogo della penisola suddetta
Sabbioncello (Merate) – una frazione del comune di Merate in Lombardia